Gambs ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Gambs († 1751), Allgäuer Maler, der hauptsächlich im Breisgau aktiv war
 Christian Carl Gambs (1747–1822), deutscher Theologe und Prediger
 Daniel Friedrich Gambs (1787–1854), deutscher Theologe und Bischof der Evangelischen Brüder-Unität
 Franz Gambs (1846–1917), württembergischer Oberamtmann